Boulevard Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Boulevard Heights (Florida), im Hillsborough County
 Boulevard Heights (Maryland), im Prince George’s County
 Boulevard Heights (Virginia), im Chesterfield County
 Boulevard Heights (Atlanta), Stadtviertel von Atlanta, Georgia